Topônimos no Brasil
Ribeirão Serra Azul — curso de água da bacia do rio Paraopeba, estado de Minas Gerais
Serra Azul — município do estado de São Paulo
Serra Azul de Minas — município do estado de Minas Gerais
Serra Azul (Mateus Leme) — distrito do município de Mateus Leme, estado de Minas Gerais

Serra Azul (Ceará) — serra localizada no município de Ibaretama, estado do Ceará

Outros
Vida Completa SerrAzul — complexo imobiliário brasileiro, no estado de São Paulo, Brasil

Ver também 
 Serro Azul

Desambiguações de topônimos